Angus kan syfta på följande:

 Angus, ett rådsområde (kommun) i Skottland, Storbritannien
 Angus, Ontario, en ort i Kanada
 Angus, Texas, en ort i USA
 Aberdeen angus, en skotsk koras